Cathédrale de Nice peut faire référence à : 
 La cathédrale catholique Sainte-Réparate de Nice, siège du diocèse de Nice ; 
 la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, dépendant, de 1931 à 2011, de l'archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale du patriarcat œcuménique de Constantinople, puis rattachée au diocèse orthodoxe russe de Chersonèse du patriarcat de Moscou et de toutes les Russies.